Сотир (Сотирак) Коджаманов (, Сотириос Годзаманис) е гръцки лекар, общественик и политик, народен представител в гръцкия парламент и министър.

Биография 
Коджаманов е роден през 1885 година в град Енидже Вардар или в солунската паланка Куфалово. Практикува медицина в Енидже Вардар и след 1913 година е депутат в гръцкия парламент. През 1918 година се застъпва за жителите на Куфалово, чийто роднини са дезертирали от гръцката в българската армия и не позволява те да бъдат измъчвани. Куфаленецът Никола Кривопетров си спомня за Сотирак Коджаманов: 

Назначен е за социален министър в правителството на Панагис Цалдарис от 4 ноември 1932 до 16 януари 1933 година.

Янис Стефанидис пише: 

Заема и различни министерски постове, включително финансов министър в колаборационисткото правителство на генерал Георгиос Цолакоглу от 1941 до 1944 година. Напуска Гърция с изтеглящите се германски войски и е задочно осъден на смърт за предателство в Гърция. По-късно получава амнистия и се завръща в Гърция. През 1954 година се кандидатира за кмет на Солун. Умира на 28 ноември 1958 година в Атина, след което е погребан в Солун.

Бележки 

Гръцки политици
Родени в Куфалово
Гръцки лекари
Гъркомани
Починали в Атина